Джоэл Шумахер (; 29 августа 1939, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США — 22 июня 2020, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Джоэл Шумахер родился 29 августа 1939 года в Нью-Йорке, сын Мариан Кантор и Фрэнка Шумахера. Когда Джоэлу было 4 года, умер его отец. Учился в колледжах искусства и дизайна: Parsons The New School for Design и Fashion Institute of Technology. После его первой работы в индустрии моды понял, что его настоящая любовь — это кинопроизводство. Он переезжает в Лос-Анджелес, где начинает свою кинокарьеру в качестве художника по костюмам в таких фильмах, как «Спящий», и развивает свои навыки на телевидении. Начинает писать сценарии для телефильмов и кинофильмов. В 1981 году дебютирует в кино как режиссёр с фильмом «Невероятно усохшая женщина» с Лили Томлин в главной роли.

Личная жизнь 
Шумахер был геем. Шумахер назвал себя «чрезвычайно распущенным», заявив в интервью 2019 года, что начал вести активную половую жизнь в возрасте одиннадцати лет, и подсчитав, что за свою жизнь он имел половые контакты с 10000—20000 мужчин. Шумахер сказал, что первый человек, которого он знал, умерший от эпидемии СПИД в 1983 году, «не был распущенным», что заставило Шумахера поверить, что он вскоре умрет, вспоминая, что в то время он думал: «Если это есть у него, то у меня должно быть в четыре раза больше. Я был уверен, что это есть у меня, я планировал свою смерть», хотя он так и не заразился этой болезнью.

Смерть 
В 2019 году у Шумахера был диагностирован рак. 22 июня 2020 года он скончался от болезни в Нью-Йорке.

Фильмография

Кинематограф

Телевидение

Режиссёр музыкальных клипов

Появления камео 
 1998 — Добро пожаловать в Голливуд
 2017 — Ночной колпак (сериал, эпизод «Змеиный гость»)

Примечания

Ссылки 

Умершие от рака
Режиссёры видеоклипов США